Šanov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Šanov (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Šanov (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Šanov (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar